Nils Barck kan syfta på:
 Nils Barck (1713–1782), svensk diplomat och mösspolitiker
 Nils Barck (1760–1822), svensk guvernör i pommern, den föregåendes son
 Nils Barck (1820–1887), svensk äventyrare
 Nils Barck (1863–1930), svensk keramiker och målare

Se även 
 Nils Barchius